Мередіт Макґрат і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Лоранс Куртуа і Нансі Фебер.

Крісті Богерт і Яна Новотна виграли титул, перемігши у фіналі Жюлі Алар-Декюжі і Наталі Тозья пару з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мередіт Макґрат /  Лариса Савченко (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Гелена Сукова (півфінал)
 Крісті Богерт /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Жюлі Алар-Декюжі /  Наталі Тозья (фінал)

Сітка

Посилання 
 Open Gaz de France 1996 Doubles Draw 

Open GDF Suez
Тур WTA 1996